Cicinho est un surnom notamment porté par trois footballeurs brésiliens qui évoluent tous au poste d'arrière latéral droit :

Cícero João de Cézare (né en 1980), international en 2005 et 2006, a notamment évolué au São Paulo FC, à l'AS Rome et au Sivasspor avant de prendre sa retraite en 2018 ;
Alex Sandro Mendonça dos Santos (né en 1986), qui a évolué trois saisons en Espagne et notamment au Séville FC de 2012 à 2015, joue à nouveau à l'Oeste FC depuis 2019 ;
Neuciano de Jesus Gusmão (né en 1988), joueur du PFK Ludogorets Razgrad en Bulgarie depuis 2015 qui a acquis la nationalité bulgare et est devenu international en 2020.